Eugeniusz Anastazy Grabowski (1876–1952), podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Eugeniusz Grabowski, obrońca Westerplatte
 Eugeniusz Grabowski, duchowny rzymskokatolicki
 Eugeniusz Grabowski, dyrygent
 Eugeniusz Grabowski (1933-), funkcjonariusz MO, MSW